Округ Ориндж () располагается в США, штате Виргиния. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 33 481 человек. Был образован в 1734 году, получил своё название в честь короля Великобритании и правителя Нидерландов Вильгельма Оранского.

География 

По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 888 км², из которых 883 км² суша и 6 км² или 0,7 % это водоемы.

Соседние округа 
 Мэдисон (Виргиния) — северо-запад
 Калпепер (Виргиния) — север
 Спотсильвейни (Виргиния) — восток
 Луиза (Виргиния) — юг
 Албемарл (Виргиния) — юго-запад
 Грин (Виргиния) — запад

Демография 

По данным переписи населения 2010 года в округе проживает 33 481 жителей в составе 12 895 домашних хозяйств и 9 342 семей. Плотность населения составляет 29,2 человека на км². На территории округа насчитывается 14 616 жилых строений. Расовый состав населения: белые — 82,4 %, афроамериканцы — 12,7 %, коренные американцы (индейцы) — 0,3 %, азиаты — 0,7 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 1,4 %, представители двух или более рас — 2,4 %. Испаноязычные составляли 3,4 % населения независимо от расы.

В составе 27,8 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 56,8 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 10,9 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 27,6 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 32,6 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,55 человека, и средний размер семьи 2,97 человека.

Возрастной состав округа: 22,9 % моложе 18 лет, 6,7 % от 18 до 24, 10,7 % от 25 до 44, 28,5 % от 45 до 64 и 18,1 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 42,6 год. На каждые 100 женщин приходится 96 мужчин. 

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 56 837 USD, на семью — 65 195 USD. Доход на душу населения был 26 820 USD. Около 11,5 % общего населения находились ниже черты бедности.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Ориндж, штат Вирджиния
 Историческое общество округа Ориндж, штат Вирджиния
 Мемориальное учреждение германских колонистов округа Ориндж, штат Вирджиния
 Современные статистические данные по округу Ориндж, штат Вирджиния

Округа Виргинии